Морша́нск — город (с 1779) на севере Тамбовской области России. Административный центр Моршанского района, в который не входит, являясь административно-территориальной единицей городом областного значения, образующим одноимённое муниципальное образование городской округ город Моршанск.

Расположен по обоим берегам реки Цны при пересечении её железной дорогой, в 90 км к северу от Тамбова. Одноимённая железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги на линии Ряжск — Пенза. Население —  чел. ().

История 
Время возникновения населённого пункта на месте города точно не установлено. Село Морша существовало ещё в XVI веке. 16 сентября 1779 по именному указу Екатерины II Морша — центр хлебной торговли на Цне — преобразована в город Моршанск, ставший уездным. Земским начальником Моршанска, по указу Екатерины II, стал дворянин Кирилл Паршин. Первая улица города — Набережная (ныне Свободная).

Расширялись и укреплялись рыночные связи. Важнейшей торговой магистралью служила Цна. Она была судоходна с Моршанска. С моршанских пристаней грузы на баржах отправлялись по рекам Мокше, Оке, Волге и далее по речным системам в Петербург, Рыбинск, Нижний Новгород, Москву, Муром.

За год из Моршанска вывозили до 14 млн пудов различных грузов: хлеб, муку, сало, кожу, скот, пеньку, махорку. Одновременно в Моршанск прибывали для переправки гужевым транспортом в южные уезды губернии камень, соль, разные фабричные изделия. Ежегодно для обслуживания цнинского водного пути под Моршанском сооружалось свыше сотни различных судов. На их постройке и перевозке грузов была занята целая армия наёмных работников.

В 1875 году в Моршанске был пожар. Как написано в исторических очерках: «Многие люди бросали в Цну наиболее ценное имущество и пытались вместе с ним спастись в реке, другие были вынуждены бросить всё и спасаться за рекой в лесу. Утверждали, что горела даже река, — это плыли по ней разные вещи: сундуки, одежда. Даже в воде всё продолжало гореть, создавая впечатление, что горит вода. Ликвидировать пожар такой силы не было возможности. Сильный ветер способствовал распространению пожара. В близлежащих сёлах видели, как ветер проносит над ними обгоревших галок, тряпки, бумаги. Было также видно, как за реку и в поле относило горевшие стропила и головни».

В XIX веке торговое значение города упало в связи со строительством железных дорог. В нём стала развиваться суконная и табачная (махорочная) промышленность.

С историей города связано интересное событие русского строительства: в 1811—1812 гг. здесь, впервые в России, была передвинута на 42 аршина деревянная церковь крепостным механиком-самоучкой Дмитрием Петровым.

1 декабря 1922 года в городе Моршанске родился великий футболист и хоккеист Всеволод Михайлович Бобров.

7 марта 1941 года Моршанск получил статус города областного подчинения.

В годы Великой Отечественной войны Моршанск был тыловым городом, одним из основных центров махорочного и табачного производства, продукцией которых снабжалась Красная армия.

В 1990 году город Моршанск получил статус исторического города.

Население 

Население на 1 января 2019 года составляло: 38 230.

Экономика

Промышленность 
 Пищевая
 ОАО «Завод пивоваренный „Моршанский“».
 ЗАО Маслодельный завод «Моршанский».
 ОАО "Горпищекомбинат «Моршанский»
 ООО «РУССКАЯ КОРМОВАЯ КОМПАНИЯ. Моршанский мясокомбинат»
 Табачная
 ОАО «Моршанская табачная фабрика» (деятельность не осуществляет, находится в процедуре несостоятельности (банкротства) с 2018 года.
 Химическое машиностроение
 ООО «Завод „Моршанскхиммаш“» (завод специализировался на изготовлении оборудования для нефтегазовой отрасли, нефтехимической и химической отрасли, атомной и классической энергетики, авиационной и космической отрасли, находится в процедуре несостоятельности (банкротства) с 2020 года).
 Суконная
 ООО «Моршанская мануфактура», предприятие находится в процедуре несостоятельности (банкротства).
 Железнодорожный транспорт
 Локомотивное депо «Моршанск»
 Стройматериалы
 Моршанские металлоизделия

Закрытые:
 Моршанский моторемонтный завод

Торговля 
В городе работают основные федеральные сети электроники, такие как «DNS», «Связной», Эльдорадо и др. В сфере продуктов питания на благо горожан работают крупные продуктовые гипермаркеты и супермаркеты «Магнит», «Светофор», «Бегемот», «Пятёрочка» и другие.

Также функционирует «Моршанский городской рынок»

Гостиницы 
 Гостиница «Цна»
 Гостиничный комплекс «Чистые пруды»

Транспорт

Автодороги 
Город расположен на трассе А-143 Тамбов — Моршанск — Шацк.

Городской 
Городской транспорт представлен автобусами и маршрутными такси:
 ООО «Моршанское АТП»
 ООО «Моршанск Авто-4»
 ООО «Моршанск Авто-5»
 ООО «Пальмира»

Железнодорожный 
Одноимённая железнодорожная станция Пензенского региона Куйбышевской железной дороги на линии Ряжск — Пенза.

Здравоохранение 

 ТОГБУЗ Моршанская ЦРБ
 ТОГБУЗ Городская поликлиника
 ТОГБУЗ Детская поликлиника
 НУЗ Узловая поликлиника на станции Моршанск ОАО «Российские железные дороги»
 НУЗ Поликлиника «Автомобилист»
 Городская стоматологическая поликлиника

Достопримечательности 
 Троицкий собор — главная архитектурная достопримечательность Моршанска. Здание собора видно за десятки километров от города. История храма начинается с 1830 года, когда было выбрано место для строительства на берегу реки Цны и утверждён проект.
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы — единственная в Тамбовской области старообрядческая церковь. Строительство церкви было начато в 1913 году по проекту губернского инженера И. А. Вагакова (построена в 1914 году). Финансирование строительства осуществляла супруга богатейшего моршанского купца А. А. Смесова — Мария Ивановна. Первое богослужение состоялось 29 ноября 1914 года. По своему прямому назначению церковь использовалась всего 15 лет (затем её закрыли). В 1960-е годы XX столетия церковь превратили в продуктовый магазин. 12 декабря 1990 года было принято решение о передачи здания на баланс отдела культуры исполнительного комитета Моршанского районного совета народных депутатов. В августе 2014 года церковь Успения Пресвятой Богородицы была передана местной общине Русской православной старообрядческой церкви.
 Моршанский историко-художественный музей, 13 апреля 1918 года на заседании уездного исполкома было принято постановление о создании Моршанского музея. Основателем и первым руководителем его был замечательный археолог, художник П. П. Иванов. В музее находится вторая в России по величине и качеству коллекция древнерусской деревянной скульптуры, она насчитывает более 70 произведений XVII-XVIII веков.
 Здание центральной городской библиотеки (бывший банк)
 Никольская церковь — первое упоминание о храме относится к 1736 году. Последнюю постройку нового Никольского храма, по имеющемся архивным документам можно отнести к 1848 году. В 1930—е годы Никольский храм, стал местом молитвы монашества, священников и их семей из разорённых обителей и храмов. Престолов три: главный — в честь святителя Николая чудотворца, придельные в честь — Казанской иконы Божией Матери и первоверховных апостолов Петра и Павла.
 Здание Госбанка (бывший дом купцов Платицыных)
 Центр творчества детей и юношества (бывший дом купца И. П. Попова)
 Здание ЗАГСа (бывший дом купцов Фонталовых)

Образование

Общее образование 
 Средняя общеобразовательная школа № 1 (с углублённым изучением отдельных предметов)
 Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Н. И. Бореева
 Средняя общеобразовательная школа № 3
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия»
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Сокольниковская средняя общеобразовательная школа

Дошкольное образование 
В Моршанске работают 13 детских дошкольных образовательных учреждений.

Дополнительное образование 
 Детско-юношеская спортивная школа
 Центр дополнительного образования для детей
 Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Спутник»
 Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Акварель»

Среднее профессиональное и высшее образование 
 ТОГПБОУ СПО «Многоотраслевой Колледж»
 Российский новый университет, Моршанский филиал
 Институт заочного обучения ТГТУ

Спорт 
 Ледовая арена им. В. М. Боброва
 Стадион им. В. М. Боброва
 СК «Юность»
 СК «Дельфин»

Связь 
 Услуги сотовой связи и мобильного интернета предоставляют следующие операторы — «Мобильные ТелеСистемы» (МТС), «Билайн», «МегаФон», «Tele2 Россия», «Yota».
 Услуги проводной телефонной связи и домашнего интернета — Ростелеком.

Автошколы 
 ПОУ ДОСААФ (ул. Пушкина, д. 22)
 ООО «АВТОКЛУБ» (ул. Ленина, д.112)
 Автошкола при ТОГБПОУ СПО «Многоотраслевой Колледж» (ул. Красная, д.2)

Религия

Русская православная церковь 
 Собор Троицы Живоначальной (Троицкий собор)
 Свято-Никольский храм
 Часовня Николая Чудотворца

Разрушенные храмы 
 Софийский собор — возведён в 1753 году купцами Петром и Фёдором Копейкиными;
 Вознесенская церковь — построена в 1799 году на средства купца Алексея Тюлюкина;
 Николаевская (Барашевская) каменная церковь — построена в 1840 году купцом Георгием Платицыным вместо старой деревянной, открытой в 1804 году;
 Часовня Казанской Божей Матери.
Две бесприходных церкви находились при кладбищах города:
 Рождества Богородицы (Николаевская), действовавшая с 1797 года;
 Храм во имя Фёдоровской иконы Божей матери 1789—1939 год.

Русская православная старообрядческая церковь 
 Церковь Успения Пресвятой Богородицы

Евангельские христиане-баптисты 
 Церковь евангельских христиан-баптистов

Пресвитерианство 
 Христианская пресвитерианская церковь «Преображение»

Средства массовой информации

Газеты 
 Согласие
 Моршанский Вестник

Радиостанции 

 102,6 МГц — Радио Ваня
 103,7 МГц — Маруся FM
 106,1 МГц — Радио 50
 107,8 МГц — Русское радио

Примечания

Литература 
 
 Акользина М. К. Моршанск — хлебный порт России (середина XVIII — середина XIX в.). — Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г. Р. Державина, 2011. — 208 с.

Ссылки 
 Официальный сайт администрации города
 Городской сайт
 Группа ВКонтакте
 Современные фотографии
 Исторические фотографии
 Книги по истории города и карты
 Моршанск в энциклопедии «Мой город»
 История герба Моршанска
 Гульшин И. Летопись села Морши

 
Населённые пункты Моршанского района
Районные центры Тамбовской области
Городские округа Тамбовской области